Bargalló ist der Name von:
Fernando María Bargalló (* 1954), argentinischer Bischof
Modesto Bargalló (1894–1981), spanisch-mexikanischer Chemiehistoriker

Siehe auch:
 Bargalló